О́сип Ды́мов (; настоящее имя Ио́сиф Исидо́рович Перельма́н, , Белосток, Российская империя — 2 февраля 1959, Нью-Йорк, США) — русский и еврейский (идиш) писатель и драматург.

Биография 
Иосиф Перельман родился 16 февраля 1878 года в городе Белостоке Гродненской губернии (ныне в Польше) в еврейской семье. Его отец Исидор (Исаак) Перельман работал счетоводом, мать Генриета Исааковна Эрлих (?—1903) преподавала в начальных классах. 

В 1889 году переехал к родственникам матери в Петербург, поступил в Лесной институт в Санкт-Петербурге, окончил его в 1902 году.

С 1892 года был сотрудником ряда журналов, в том числе «Театр и Искусство» (1900—1904), «Сигнал» (1905—1906), «Сатирикон» (с 1908), «Аполлон». Первую пьесу написал в 1903 году. Проза Дымова пользовалась широкой популярностью; его пьесы ставил Всеволод Мейерхольд. 

Псевдоним «Осип Дымов» взят из рассказа А. Чехова «Попрыгунья».
 
В 1913 году эмигрировал, жил в Европе, некоторое время жил в Берлине, где приобрёл известность благодаря переводу нескольких своих произведений на немецкий язык. В середине 1930-х годов уехал в США.

Оценка творчества 
Существенными элементами произведений Дымова являются описания болезни, психологического самоанализа и анализа, эротики, уныния.

Семья 
 Брат — популяризатор науки Соломон-Яков Исидорович Перельман (1882—1942). Другой брат, Герман Перельман, погиб во время войны. Сестра Анна (1879—1942) погибла в блокадном Ленинграде. В семье также росла младшая сестра Сора (София, Соня, 1884—?).
 Двоюродные сёстры — пианистки Евгения (Женни) Лазаревна (Львовна) Штембер (в замужестве Руманова; 1893—1939, жена А. В. Руманова) и Эмма Людвиговна (Ита Лазаревна, Львовна) Штембер (1880—?).

Библиография 
 Голос крови, 1903
 Солнцеворот, 1905
 Каин, 1906
 Слушай, Израиль, 1907
 Каждый день (Ню), Berlin, 1908 (семейная драма, где женщина оказывается между нелюбимым супругом и молодым поэтом, в котором она разочаровывается, и — не зная, кто из них отец её ещё не рождённого ребёнка — решает умереть)
 Земля цветет, 1908
 Влас // «Аполлон», 1909, № 1-3 (история подростка, рано созревшего в окружении не понимающих его людей)
 Веселая печаль, 1910
 Рассказы, 1910
 Средняя история / Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». — СПб.: изд. М. Г. Корнфельда, 1911 
 Бегущие креста, Berlin, 1911
 Томление духа   // альманах «Шиповник», № 17, 1912 (роман изображает бессмысленную суету петербургской «интеллигенции»)
 Вечный странник, 1914
 Новые голоса, 2-е изд. 1915

Примечания

Литература 
 
 И.Обухова-Зелиньска. Забытые классики: случай О.Дымова (переписка О.Дымова и А.Руманова, 1902—1914). В кн.: Русские евреи в Америке, кн.5. Ред.-сост. Э.Зальцберг. Иерусалим-Торонто-С-Петербург, 2011. С. 72-114.

Ссылки 

 Архив фантастики  (биография)
 Гуманитарный словарь
 
 Возвращение Осипа Дымова  Беседа с исследователем творчества Дымова Владимиром Хазаном на Радио Свобода

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели на идише
Родившиеся в 1878 году
Родившиеся в Белостоке
Эмигранты из Российской империи
Русские драматурги
Русские писатели XX века
Умершие в 1959 году
Умершие в Нью-Йорке
Сатириконовцы
Выпускники Лесного института (до 1917 года)
Выпускники Белостокского реального училища